Mahone ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Mahone (* 1996), US-amerikanischer Popmusiker
 Otelia B. Mahone (1835–1911), Person im Amerikanischen Bürgerkrieg
 William Mahone (1826–1895), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Mahone (West Virginia)

Siehe auch:
 Mahon